Благовещение — Благовещение Пресвятой Богородицы, евангельское событие и посвящённый ему праздник.
 Благовещение — народная обрядность дня у славян.

 Термин Благовещение иногда употребляется также по отношению к следующим евангельским событиям:
 Благовещение Иоакиму о грядущем рождении у его жены Анны девы Марии (в пустыне); и Благовестие Анне, которое случилось в саду.
 Благовещение о рождестве Иоанна Предтечи священнику Захарии;
 Благовещение пастухам о свершившемся Рождестве Христовом (Поклонение пастухов).

Искусство

См. также 
 Благовещенье (значения)